Daisy Cutter bezeichnet:

 eine der stärksten konventionellen Fliegerbomben, siehe BLU-82 Commando Vault
 einen Zünder einer Sprengbombe, siehe Daisy Cutter (Zünder)
 einen spanischen computeranimierten Kurzfilm, siehe Daisy Cutter (Film)